Хавинсон — фамилия. Известные носители:

 Хавинсон, Владимир Хацкелевич (род. 1946) —  советский и российский геронтолог, академик РАН.
 Хавинсон, Яков Семёнович — советский журналист.